Velles puede referirse a:

 Velles, comuna francesa situada en Indre; o
 Velles, comuna francesa situada en Alto Marne.